Андре́й Дёмин:
 Дёмин, Андрей Геннадьевич (род. 1965) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Дёмин, Андрей Юрьевич (род. 1964) — глава самоуправления города Петрозаводска.